Die Shindai steht für:
 () Universität Kōbe
 () Shinshū-Universität
 () Universität Niigata